Bases en Red (BeR) es un grupo de opinión interna del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que surge a raíz del colapso del PSOE en las elecciones del 20N del 2011.

El primer año de Bases en Red 

Bases en Red es una red horizontal de grupos de la base de simpatizantes y militantes del PSOE, que quieren mejorar el funcionamiento de su partido y hacerlo más abierto y transparente. 

Coordina a los grupos que tengan que ver con los objetivos comunes adoptados por la Red, pero cada grupo conserva su independencia de funcionamiento y fines. Bases en Red no es una corriente interna del partido ni pretende serlo, al igual que tampoco manifiesta preferencias por una u otra candidatura a la Secretaría General del Partido.

Bases en Red se propone hacer del PSOE un partido más participativo, abierto y democrático; donde el poder sea un medio real de transformación de la realidad y no un fin en sí mismo. Esto significa empezar por elegir por voto directo de todos los militantes y simpatizantes, al Secretario o Secretaria General sin delegaciones interpuestas y articuladas en Congresos. Fomenta un espíritu de rebeldía ciudadana frente a un modelo económico antidemocrático, depredador y antisocial, y quiere convertir en realidad sus sueños de progreso e igualdad, guiados por un espíritu de solidaridad y fraternidad.

El 29 de diciembre de 2011 Bases en Red celebró su primera reunión presencial en Jun y acordó 10 principios constituyentes que reflejó en la Declaración de Jun.

También acudió al 38 Congreso Federal del PSOE en Sevilla del 3 al 5 de febrero de 2012, para aportar todas las enmiendas que había trabajado y defender sus principios, a través de delegación encabezada por Antoine Quero Mussot, tercer pre-candidato en el Congreso.
El 9 de junio de 2012 volvió a celebrar un encuentro en la Tabacalera de Madrid donde acordó seguir reelaborando sus principios y trabajar para la próxima Conferencia de Organización del PSOE.

Enlaces 
 Página Web de Bases en Red
 Perfil Facebook
 Página oficial del PSOE

Videos 

 Video Conferencia en Red
 Video promoción de Jun.

Partido Socialista Obrero Español